Школа Будущего

«Школа Будущего» — научно-методический журнал, освещающий проблемы и перспективы развития современной российской школы.
ЭУВК «Школа будущего» — учебное заведение города Ялта.
«Школа будущего» - краткое наименование получившей широкую известность статьи проф. математики   М.М. Постникова «Школа с уклоном в будущее» в Литературной газете в период Перестройки (март 1987 г.).